Harry S. Miller (ur. 1867) – amerykański kompozytor, tekściarz i dramatopisarz, autor The Cat Came Back
 Harry Arminius Miller (1875–1943) – amerykański inżynier wyścigowy i przedsiębiorca 
 Harry Miller (1923–2007) – amerykański koszykarz
 Harry Miller (1941–1983) – południowoafrykański muzyk, jazzman, basista, założyciel Ogun Records
 Harry Miller (ur. 1950) – amerykański koszykarz